Dominique Rocheteau, footballeur français.
Kévin Rocheteau, footballeur français, sans lien de parenté avec le précédent.